ISO 3166-2:AM — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды второго уровня по стандарту ISO 3166, относящиеся к Армении. Стандарт охватывает 1 город и 10 областей Армении. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Армении — AM и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный двухбуквенный код области, города образован созвучно названию области, города. Геокоды областей и города Ереван являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — AM, присвоенного Армении в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Армении 
Геокоды столицы и 10 областей административно-территориального деления Армении.

Геокоды пограничных Армении государств 
 Грузия — ISO 3166-2:GE (на севере).
 Азербайджан — ISO 3166-2:AZ (на востоке).
 Иран — ISO 3166-2:IR (на юге).
 Турция — ISO 3166-2:TR (на западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Армении

Ссылки 
 Геокоды Армении 

2:AM